Make Your Mama Proud (Deixe sua mãe orgulhosa) é o álbum de estréia da banda americana de rock Fastball, lançado em 2 de Abril de 1996.

Faixas 

Álbuns lançados pela Hollywood Records
Álbuns de Fastball
Álbuns de estreia de 1998